Énergie libre peut faire référence à :

Physique 
 Énergie libre, une fonction d'état en thermodynamique
 Énergie libre de Gibbs, ou enthalpie libre, autre fonction d'état en thermodynamique 
 Énergie libre de Gouy, ou exergie en thermodynamique

Biophysique 
 Principe de l'énergie libre, modèle d'explication des capacités d'adaptation et de maintien des systèmes biologiques en état de quasi-équilibre.

Industrie 
 Énergies Libres, fait partie de l'entreprise Quadran exploitant des centrales de production d'électricité

Autres 
 Énergie libre (théorie du complot), ou Théorie du complot contre l'énergie libre